Barysoma villosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Barysoma villosum ingår i släktet Barysoma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
villosum